4 miejscowości w Polsce: 
 Zelgoszcz – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Wartkowice 
 Zelgoszcz – wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Stryków 
 Zelgoszcz – wieś w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Lubichowo

Podobne

 Żelgoszcz – wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Parzęczew